David Winkler (regisseur), een Amerikaans regisseur;
David Winkler (componist), een Amerikaans componist